Дербень — название населённых пунктов:

Россия 
 Дербень — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Дербень — село в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Дербень — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Дербень — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.